Балейра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Фонсаграда. Занимает площадь 168,2 км². Население — 1533 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Луго